Shōgun, grado militare e titolo giapponese, può significare anche:

Cinema 
Shōgun - Il signore della guerra – film del 1980 diretto da Jerry London, tratto dall'omonimo romanzo
Shogun il giustiziere – film del 1980 diretto da Robert Houston

Giochi 
Shogun – gioco da tavolo
Shogun: Total War – primo videogioco della serie Total War
Total War: Shogun 2 – secondo videogioco della serie Total War

Letteratura 
 Shōgun – romanzo di James Clavell del 1975

Musica 
Shogun – album dei Trivium del 2008
Shogun EP – EP dei Trivium del 2008
Shogun – album degli Stormwitch del 1994

Persone 
Shogun – pseudonimo del lottatore brasiliano di arti marziali miste Mauricio Rua

Televisione 
Shōgun – miniserie televisiva del 1980, tratta dall'omonimo romanzo

Altro 
Mitsubishi Shogun – nome britannico della Mitsubishi Pajero
Shogun – rivista-contenitore di manga pubblicata dalla Play Press